Синтезатор:

 Синтезатор — электронный музыкальный инструмент, создающий (синтезирующий) звук при помощи одного или нескольких генераторов звуковых волн.
 Синтезатор (научная фантастика) — прибор из советской научной фантастики, позволяющий в реальном времени расщеплять вещество на элементарные частицы, синтезировать из них необходимые атомы и молекулы, а также собирать из них вещи по заранее заданной программе.

См. также 

 Синтез речи — в широком смысле — восстановление формы речевого сигнала по его параметрам; в узком смысле — формирование речевого сигнала по печатному тексту.